osnovno značenje
 vrh, npr. vrh planine
 vrh (geometrija), točka u kojoj se sijeku stranice nekog lika

pokrate
 VRH, Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika
 VRH, Vlada Republike Hrvatske

naselja u Hrvatskoj
 Vrh (Krk), naselje na otoku Krku, gradsko naselje grada Krka
 Vrh (Buzet), gradsko naselje grada Buzeta
 Vrh Brodski, naselje u općini Skrad, Primorsko-goranska županija
 Vrh Lašići, naselje u općini Vižinada, Istarska županija
 Vrh Letovanićki, naselje u općini Lekenik, Sisačko-moslavačka županija
 Vrh Ozaljski, gradsko naselje Ozlja, Karlovačka županija
 Vrh Visočki, naselje u općini Visoko, Varaždinska županija
 Vrhi Pregradski, naselje u općini Pregrada, Krapinsko-zagorska županija, Hrvatska
 Vrhi Vinagorski, naselje u općini Pregrada, Krapinsko-zagorska županija, Hrvatska

Vidi još 
 sve stranice Wikipedije koje u naslovu sadržavaju vrh